Decrest est un nom de famille français.

Patronyme 
 Antoine Louis Decrest de Saint-Germain (1761-1835), général de division français

Pseudonyme 
 Jacques Decrest, nom de plume de Jacques-Napoléon Faure-Biguet (1893-1954)
 Jean-Pierre Decrest, nom de plume de Georges Bayard (1918-2004)